Babymetal:
 Babymetal — японская вокально-танцевальная хеви-метал группа.
 Babymetal — дебютный альбом японской кавайи-метал-группы Babymetal.
 Babymetal × Kiba of Akiba — совместный сингл японских музыкальных групп Babymetal и Kiba of Akiba.